W Polsce
 Nowa Ruda – miasto
 Nowa Ruda – gmina wiejska w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim
 Nowa Ruda – dawna gromada
 Nowa Ruda – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Serokomla
 Nowa Ruda – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Turośl
 Nowa Ruda – wieś woj. wielkopoiskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Nowa Ruda – część wsi Szwedy w woj. podkarpackim, pow. niżańskim, w gminie Jarocin
 Nowa Ruda – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Sicienko

 Pozostałe miejscowości
 Nowa Ruda (białorus. Новая Руда) – wieś w rejonie grodzieńskim obwodu grodzieńskiego, w sielsowiecie porzeckim na Białorusi.
 Nowa Ruda (ukr. Нова Руда) – wieś w rejonie maniewickim, w obwodzie wołyńskim na Ukrainie.